Lipatow, Lipatowa ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Nikolajewitsch Lipatow (1940–2017), russischer Physiker
 Tatjana Esperowna Lipatowa (* 1924), sowjetisch-ukrainische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Wil Wladimirowitsch Lipatow (1927–1979), russischer Schriftsteller